Jakowlewka, Jakowliwka – nazwy toponimów i hydronimu w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:

Miejscowości 
m.in.:
 Jakowlewka – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie kurgańskim
 Jakowlewka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Jakowlewka – wieś w rejonie pristieńskim obwodu kurskiego
 Jakowlewka – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie omskim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie penzeńskim
 Jakowlewka – wieś w Kraju Permskim
 Jakowlewka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie saratowskim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie tambowskim
 Jakowlewka – wieś w obwodzie tulskim

Rzeki 
 Jakowlewka – dopływ Szudielki w dorzeczu Obu

Ukraina 
:

m.in.:
 Jakowliwka – wieś w rejonie charkiwskim obwodu charkowskiego
 Jakowliwka – wieś w rejonie łoziwskim obwodu charkowskiego
 Jakowliwka – wieś w rejonie krasnohradskim obwodu charkowskiego
 Jakowliwka – wieś w obwodzie dniepropetrowskim
 Jakowliwka – wieś w obwodzie mikołajowskim
 Jakowliwka – wieś w obwodzie odeskim

Zobacz także 
 Jakowlew
 Jakowlewo
 Jakowlewskij

Strony ujednoznaczniające